Letnie Mistrzostwa Słowenii w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Słowenii w skokach narciarskich na igelicie, które odbyły się w 11 października 2015 roku na skoczni Bauhenk w Kranju.

Mistrzem Słowenii ze skoczni normalnej został Peter Prevc. Wicemistrzem Słowenii został Anže Lanišek, który przegrał z Prevcem różnicą 12,9 punktu. Brązowy medal przypadł Robertowi Kranjcowi, który do Prevca stracił 19,2 punktu.

Mistrzynią Słowenii została Ema Klinec. Wicemistrzynią Słowenii została Katja Požun ze stratą 28,4 punktu. Brąz zdobyła Urša Bogataj ze stratą 34,4 punktu.

Drużynowym mistrzem Słowenii została ekipa SK Triglav I, która pokonała SSK Sam Ihan I oraz SSK Ilirija Lublana I. Te drużyny straciły odpowiednio 40,8 i 119 punktów.

Mieszanym mistrzem Słowenii została drużyna SK Zagorje. Wicemistrzem Słowenii została ekipa SSK Sam Ihan, która do zwycięzcy straciła 38,2 punktu. Brązowy medal zdobyła drużyna SSK Ilirija Lublana I, która do zwycięzcy straciła 44,6 punktu.

Wyniki

Konkurs indywidualny mężczyzn na normalnej skoczni (Kranj, 11.10.2015)

Konkurs indywidualny kobiet na normalnej skoczni (Kranj, 11.10.2015)

Konkurs drużynowy mężczyzn na normalnej skoczni (Kranj, 11.10.2015)

Konkurs mieszany na normalnej skoczni (Kranj, 11.10.2015)

Bibliografia 
 
 
 
 

Mistrzostwa Słowenii w skokach narciarskich
Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich
Sport w Kranju
2015 w Słowenii